Леонид Трахтенберг: Трахтенберг, Леонид Израйлевич (род. 1946) — советский и российский физик, профессор.
 Трахтенберг, Леонид Фёдорович (род. 1948) — советский и российский спортивный журналист.